Anthony Nigro – hockeista su ghiaccio canadese
Carmine Nigro – politico italiano
Fabio Nigro – dirigente sportivo ed ex calciatore argentino
Filippo Nigro – attore italiano
Frank Nigro – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
Lorenzo Nigro – archeologo italiano
Pescennio Nigro – militare romano
Raffaele Nigro – scrittore e giornalista italiano
Salvatore Silvano Nigro – filologo, critico letterario, italianista e francesista italiano
Sestio Nigro – medico romano

Pagine correlate
Mario Nigro